Шёпф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шёпф, Алессандро (род. 1994) — австрийский футболист, полузащитник.
 Шёпф, Иоганн Давид (1752—1800) — немецкий ботаник, зоолог, хирург и естествоиспытатель.
 Шёпф, Регина (1935—2008) — австрийская горнолыжница.